Kestel (Alanya), een stad in het Turkse district Alanya
 Kestel (Bucak), een dorp in het Turkse district Bucak
 Kestel (district), een Turks district in de provincie Bursa
 Kestel (Nazilli), een dorp in het Turkse district Nazilli